Рояли́сты — сторонники монархической формы правления, монархисты. При этом роялисты поддерживают конкретного монарха. Чаще всего термин «роялист» применяется к стороннику царствующего монарха или монарха, который недавно был свергнут.  

В зависимости от контекста под роялистами могут пониматься представители следующих политических движений:
 Сторонники короля Карла I в период Английской революции XVII века («кавалеры»);
 Сторонники династии Бурбонов в период Великой французской революции и Реставрации (в частности, ультрароялисты);
 Роялисты — сторонники короля Фердинанда VII в период войны за независимость испанских колоний в Америке.